

Піщане — село, Теренкольський район, Павлодарська область

Піщане — село, Ілецький район, Оренбурзька область
 Піщане — присілок, Казанський район, Тюменська область
 Піщане — село, Смоленський район, Алтайський край
 Піщане — село, Топчихинський район, Алтайський край

Піщане — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Піщане — село, Волинська область, Камінь-Каширський район
 Піщане — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Піщане — село, Донецька область, Покровський район
 Піщане — село, Донецька область, Кальміуський район
 Піщане — село, Кіровоградська область, Бобринецький район
 Піщане — село, Луганська область, Кремінський район
 Піщане — село, Луганська область, Станично-Луганський район
 Піщане — село, Луганська область, Старобільський район
 Піщане — село, Полтавська область, Кременчуцький район
 Піщане — село, Полтавська область, Решетилівський район
 Піщане — село, Сумська область, Сумська міська рада
 Піщане — село, Сумська область, Білопільський район
 Піщане — село, Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Піщане — село, Харківська область, Вовчанський район
 Піщане — село, Харківська область, Куп'янський район
 Піщане — село, Харківська область, Чугуївський район
 Піщане — село, Херсонська область, Новокаховська міська рада
 Піщане — село, Черкаська область, Золотоніський район
 Піщане — селище, Харківська область, Куп'янський район

 Піщане — заповідне урочище в Луганській області

Див. також 
 Верхнє Піщане
 Піщана
 Піщаний
 Песчана